Trold kan tæmmes er den danske titel på et skuespil af Wiliam Shakespeare (The Taming of a Shrew).

Skuespillet er blevet filmatiseret flere gange og kan også henvise til

 Trold kan tæmmes (film fra 1915) - en dansk stumfilm
 Trold kan tæmmes (film fra 1929) - en amerikansk film instrueret af Sam Taylor
 Trold kan tæmmes (film fra 1967) - en amerikansk film med Elizabeth Taylor og Richard Burton i hovedrollerne